Blizzard bezeichnet:

 Blizzard, einen starken Schneesturm in Nordamerika
 Blizzard, einen anderen Namen für das Jongliermuster Mills Mess
 Blizzard Entertainment, eine US-amerikanische Spielesoftwarefirma
 Blizzard Heights in Antarktika
 Blizzard-Mais, eine ehemals marktführende Dreiwege-Maishybride
 Blizzard Ski, einen österreichischen Ski-Hersteller
 Christian „Blizzard“ Chmiel, einen deutschen E-Sportler
 Blizzard, einen Superrechner des Deutschen Klimarechenzentrums (DKRZ) in Hamburg
 Blizzard (Film), einen US-amerikanisch-kanadischen Film über Weihnachten von LeVar Burton
 Blizzard (Magazin), vierteljährlich erscheinendes, britisches Fußball-Magazin
 ein Maico-Motorradmodell

Blizzard ist der Familienname folgender Personen:

 Sarah Blizzard (* 1996), australische Bobfahrerin

Siehe auch:
 Blizzard Island